A futószalag a következőket jelentheti:

 Futószalag (gyártás) – anyagmozgatási segédeszköz
 Futószalag (informatika) – más néven csővezeték; sorba kötött adatfeldolgozó elemek, ahol az előző kimenete a következő bemenetét jelenti
 Utasítás-futószalag
 Klasszikus RISC futószalag
 Grafikus futószalag
 Szoftveres csővezeték, Unix pipeline
 Futószalag – üzemi lap